Beith steht für:

 Beith, eine Ortschaft in Schottland

Beith ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Beith (* 1945), britischer Politiker, Liberal Party und Liberal Democrats
 Angus Beith (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Gilbert Beith (1827–1904), schottischer Politiker der Liberal Party

Siehe auch:
 Beyth